Abdul Haq puede referirse a:

 Abdul Haq Ansari, pensador islámico de los siglos XX-XXI;
 Abdul Haq, comandante muyahidín afgano.